Plusieurs villes en France possèdent une rue Antonin-Mercié, en hommage à Antonin Mercié, peintre et sculpteur toulousain :

Rue Antonin-Mercié à Paris
 Rue Antonin-Mercié à Toulouse

Antonin-Mercié